2 miejscowości w Polsce: 
 Klepaczka – wieś w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Starcza 
 Klepaczka – wieś w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Wręczyca Wielka